María del Carmen Martínez-Bordiú y Franco (Madrid, 26 de febrero de 1951), conocida como Carmen Martínez-Bordiú o la nietísima, por ser la nieta mayor del dictador Francisco Franco, es una aristócrata española. Actualmente, se ha convertido en un personaje mediático español asiduo a la llamada prensa del corazón y colaboradora de televisión. Fue duquesa consorte de Cádiz durante su matrimonio con Alfonso de Borbón y Dampierre (1972-1982) y  duquesa de Franco desde 2018 hasta la supresión del título en 2022.

Biografía 

Nació en el Palacio del Pardo, en las cercanías de Madrid, el 26 de febrero de 1951. Es la primogénita del matrimonio formado por Cristóbal Martínez-Bordiú y María del Carmen Franco y Polo, marqueses de Villaverde y duques de Franco. Sus abuelos maternos fueron Francisco Franco Bahamonde y María del Carmen Polo y Martínez-Valdés, señora de Meirás y grande de España. Sus abuelos paternos fueron José María Martínez y Ortega y María de la O Esperanza Bordiú y Bascarán marqueses de Villaverde, condes de Argillo, condes de Morata de Jalón, barones de Gotor, barones de Illueca. En su bautismo recibió los nombres María del Carmen Esperanza Alejandra de la Santísima Trinidad Martínez-Bordiú y Franco.

Carmen cursó el bachillerato en el Colegio de Santa María de las Nieves, en Somosaguas, y la reválida en el Colegio Lope de Vega. 

Durante muchos años su vida ha ocupado portadas y ha sido objeto de reportajes de revistas del corazón de España.

Trabajó un tiempo como secretaria en Iberia.

Es asidua participante en numerosos programas de televisión dedicados a la actualidad social y al "corazón".

Primer matrimonio 
El 23 de diciembre de 1971 se celebró en el Palacio de El Pardo la petición formal de mano de María del Carmen por parte de Alfonso de Borbón y Dampierre (1936-1989), a sus padres Cristóbal Martínez-Bordiú y Carmen Franco y Polo), con la asistencia de toda la familia de ambos (excepto el padre del prometido, el infante Jaime de Borbón y Battenberg) y numerosos medios de comunicación. Ejercerían de padrinos de boda su abuelo Francisco Franco (por parte de la novia) y Emanuela de Dampierre (por parte del novio).

Carmen contrajo matrimonio el 8 de marzo de 1972, a los 21 años, en la capilla del Palacio de El Pardo, con Alfonso de Borbón y Dampierre, en una lujosa ceremonia palaciega. Lució un vestido diseñado por Cristóbal Balenciaga. 

Alfonso era hijo del infante Jaime (hijo del rey Alfonso XIII), y de Emanuela de Dampierre. Jaime era el heredero del rey exiliado tras la renuncia de su hermano Alfonso, pero como era sordomudo renunció a sus derechos a la corona en favor de su hermano Juan. El dictador proclamó en 1969 al príncipe Juan Carlos, hijo del infante Juan, su sucesor a título de rey. Ahora que La Nietísima se casaba con el primo del heredero, se creía que el general proclamaría a su nieto político como heredero, aunque no dio marcha atrás. Alfonso fue nombrado por Franco duque de Cádiz con tratamiento de Alteza Real, convirtiendo a su nieta Carmen en duquesa, con tratamiento de Excelentísima Señora. Durante su primer matrimonio, se llamó Carmen de Borbón, duquesa consorte de Cádiz. Residían en la Embajada de España en Suecia, porque Alfonso estaba destinado como embajador en Estocolmo.

Ocho meses después de la boda, el 22 de noviembre de ese mismo año, tuvieron su primer hijo, Francisco de Asís. El 25 de abril de 1974 nacería el segundo vástago, Luis Alfonso. Ambos nacieron en la Clínica de San Francisco de Asís de Madrid.

El matrimonio residió, a partir de aquellos años, en la madrileña calle Francisco de Sales, donde fueron vecinos del entonces matrimonio Iglesias-Preysler. Desde entonces hasta hoy, Carmen mantiene una sólida amistad con Isabel, pues sólo tiene un año menos que Isabel Preysler.

Tras la muerte del Dictador Francisco Franco, abuelo materno de Carmen, el 20 de noviembre de 1975, la familia perdió su antaño gran prestigio político. Alfonso y Carmen se separaron en 1979, divorciándose el 24 de mayo de 1982. Alfonso se quedó con la custodia de sus hijos. Obtuvieron en el Tribunal de la Sacra Rota de Madrid, el 16 de diciembre de 1986, la nulidad eclesiástica de su matrimonio.

Segundo matrimonio, nuevo divorcio y tragedias familiares 
Tras separarse de Alfonso, Carmen contrajo matrimonio civilmente con el anticuario francés Jean-Marie Rossi (1930-2021), veintidós años mayor que ella, el 11 de diciembre de 1984 en Rueil-Malmaison, Altos del Sena. Ese año había sido muy difícil para la pareja, pues el 7 de febrero el primogénito de Carmen, Francisco de Asís, falleció en Navarra en un accidente automovílístico que tuvo viajando con su padre en Cintruénigo; poco después moría Mathilda, hija de Rossi y de su exesposa Barbara Hottinger, en otro accidente con la hélice de una barca en Bahamas. Carmen tuvo su tercer hijo, una niña, María Cynthia Francisca Matilda Rossi, el 28 de abril de 1985. Los últimos nombres se los pusieron en recuerdo de sus dos hermanos fallecidos. El 6 de febrero de 1988 fallece en Madrid su abuela materna, Carmen Polo. El exmarido de Carmen falleció decapitado mientras esquiaba en Beaver Creek, Condado de Eagle, Colorado, Estados Unidos, en enero de 1989. A esto se sumó la pronta separación entre Carmen y su segundo marido en 1994 (se divorciaron en 1995). Ella comenzó entonces una relación con el italiano Roberto Federici, pero acabó en 2004, mientras su hijo Luis Alfonso se casaba con la venezolana María Margarita Vargas y Santaella; Carmen fue madrina de esta boda en La Romana, República Dominicana. El padre de Carmen, Cristóbal Martínez-Bordiú falleció el 4 de febrero de 1998.

El 18 de junio de 2006 contrajo un tercer matrimonio con el exatleta y empresario santanderino José Campos García (nacido el 9 de junio de 1964), trece años menor que ella, en Cazalla de la Sierra (Sevilla), por el rito católico. Ejercieron de padrinos de boda su hermano, Francis Franco, y la madre de José, Pilar García. El 8 de julio del mismo año, se hizo una fiesta para los amigos en Santander. Mientras, su hijo Luis Alfonso la hizo abuela, el 6 de marzo de 2007, de una niña, Eugenia de Borbón y Vargas. Tiene dos nietos más, dos niños mellizos llamados Luis y Alfonso de Borbón y Vargas, que nacieron el 28 de mayo de 2010. Luis Alfonso y Margarita tuvieron su cuarto hijo, Enrique de Borbón y Vargas el 1 de febrero de 2019. 

Carmen, no participa en los eventos de su hijo como presunto rey de Francia por los legitimistas franceses. En febrero de 2013 se confirma que Carmen y José se divorcian después de 7 años de matrimonio. El 18 de diciembre de 2015, su hija Cynthia se casa civilmente en París con el urólogo Benjamin Rouget. Posteriormente, el 30 de enero de 2016, Cynthia contrajo matrimonio religioso en Los Alpes, en la estación invernal de Val-d'Isère.

Cynthia y Benjamin tuvieron su primer hijo en común, Joseph, el 25 de diciembre de 2016, en el Hospital Robert Boulin Libourne de Burdeos, donde Benjamin ejerce como urólogo. El segundo hijo de Cynthia y Benjamin nació en octubre de 2019 en el Hospital Robert Boulin Libourne de Burdeos.

Faceta de escritora 
El 10 de noviembre de 2010 publica un libro de vivencias: Cumple años, gana vida. (ISBN 978-84-670-3438-7). 
Diez años antes, en 2000, ya publicó otro libro, en este caso de reflexión, titulado La mujer invisible. Disfrutar la madurez. (ISBN 978-84-270-2686-5).

Herencia nobiliaria 
En el año 2013, reclamó su derecho legítimo de poseer el marquesado de Villaverde, teniendo en cuenta que es la primogénita del matrimonio Martínez-Bordiú y Franco, título que había heredado su hermano Francis tras ser apartada de ello por su condición de mujer. Viendo que la ley se pondría de su parte, Carmen Franco y Polo, madre de ambos, estableció que cuando ella falleciese, Francis pasaría a ser II duque de Franco, y debería traspasar a Carmen el marquesado, pasando a ser XII marquesa de Villaverde. Desde el 29 de diciembre del 2017, al producirse el fallecimiento de su primera titular, el ducado de Franco se encontró vacante. Carmen lo solicitó el 7 de marzo de 2018, siendo publicado en el BOE el 26 de marzo de 2018 y le fue otorgado el 4 de julio de 2018.

El 21 de octubre de 2022 entró en vigor la Ley de memoria democrática que suprimió este título, entre otros.

Apariciones en TV y cine 

 Torrente 4: como Señora Rica (2011)
 Vidas de Lujo (Cuatro): invitada (2011)
 ¡Mira Quién Baila! (La 1): concursante (2006)
 Mira Quién Mira (Telecinco): colaboradora (2010)
 Sálvame Deluxe (Telecinco): invitada (2010), (2017)
 DEC (Antena 3): invitada (2009)
 Más allá de la vida (Telecinco: invitada (2010)

En la ficción 

Durante la segunda quincena de septiembre de 2010, la cadena española Telecinco emite un biopic sobre la vida de Alfonso de Borbón y Dampierre, en dos capítulos, titulado Alfonso, el príncipe maldito. El papel de Carmen está interpretado por la actriz española Cristina Peña.

Heráldica

Ancestros 

</center>

Referencias

Enlaces externos 

 Genealogía Martínez-Bordiú

Francisco Franco
Duques de España
Nacidos en Madrid
Nobles de España del siglo XXI
Socialités de España